Plusieurs souverains se sont appelés Hugues III :

Rois 

 Hugues de Lusignan, roi de Chypre (1267-1284)

Princes, ducs 

 Hugues III  de Tours et de la Haute Alsace (765-837) : Duc d'Alsace, père d'Ermengarde (épouse de Lothaire )
 Hugues III de Bourgogne, duc de Bourgogne (1162-1192)

Comtes 

 Hugues III du Maine, comte du Maine (992-1015)
 Hugues III de Nordgau, comte  de Nordgau (996-999)
 Hugues III de Campdavaine, comte de Saint-Pol (1118-1141)
 Hugues III de Rodez, comte de Rodez associé, mort en 1196)
 Hugues III de Rethel, comte de Rethel (1227-1242)
 Hugues III de Vaudémont, comte de Vaudémont (1242-1244)

Ecclésiastiques 

 Hugues III de Bourgogne, archevêque de Besançon (1085-1100)
 Hugues de Bar, évêque de Verdun (1352-1361)

Membres de familles nobles 

 Hugues III de Lusignan, seigneur de Lusignan (après 967)
 Hugues III Embriaco, seigneur du Gibelet dans les États latins d'Orient (1184-1187)
 Hugues III de Broyes, seigneur de Broyes, seigneur de Châteauvillain et seigneur d'Arc († 1199)

Hugues 03